Gatschen steht für:
 Paraffin-Gatschen, ein Zwischenprodukt der Entparaffinierung 
 Gatschen (Gemeinde Aigen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Aigen im Ennstal, Steiermark
 Gača, Ort bei Črmošnjice, Občina Semič, Bohinje, Slowenien (ehem. bei Tschermoschnitz, Gottschee)